Кэтлин Шелфант (, род. 14 января 1945, Сан-Франциско, Калифорния, США) — американская актриса, добившаяся успеха благодаря ролям на бродвейской сцене.

Биография 
Шелфант родилась в Сан-Франциско, Калифорния. 

Шелфант наиболее известрна как театральная актриса. На телевидении у неё были второстепенные роли в сериалах «Защитник», «Закон и порядок», «Спаси меня», «Карточный домик» и «Любовники». Также она появлялась в эпизодах таких сериалов, как «Закон и порядок: Специальный корпус», «Закон и порядок: Преступное намерение», «Все мои дети», «Спин-Сити», «Элементарно», «Американцы», «Вечность», «Мадам госсекретарь» и других.

Шелфант номинировалась на премию «Тони» за роль в пьесе 1993 года «Ангелы в Америке». Также она выиграла премию «Драма Деск» и получила похвалу от критиков за главную роль в пьесе 1998 года Wit.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии Obie
Киноактрисы США